Valls puede referirse a:

Municipios 
 Municipio y ciudad catalana, en la provincia de Tarragona, capital de la comarca del Alto Campo;
 Valle de Alcoy (en valenciano Valls d'Alcoi), subcomarca española de la Comunidad Valenciana;
 Valle de Segó, comarca histórica de la Comunidad Valenciana, actualmente integrada en la comarca del Campo de Murviedro;

Apellido 
 Valls, apellido:

Personajes 
 Lluís Valls-Taberner Arnó (1926-2006), financiero español, presidente del Banco Popular;
 Francisco Valls, ;
 Joan Valls i Jordà (1917-1989), poeta español;
 Sergio Armando Valls Hernández (1941-), abogado y político mexicano;
 Manuel Valls, ;
 Jordi Valls i Pozo (1970-), poeta español;
 Arturo Valls Mollá (1975-), actor y presentador de televisión español;